Defenders of the Faith («Захисники Віри»)— дев'ятий студійний альбом англійської групи Judas Priest, який був випущений 4 січня 1984 року.

Список композицій

Учасники запису 
Judas Priest
 Роб Галфорд — вокал
 К. К. Даунінг — гітара
 Гленн Тіптон — гітара
 Ієн Гілл — бас-гітара
 Дейв Голланд — ударні

Джерела 
 Defenders of the Faith  allmusic
 Defenders of the Faith  last.fm

Альбоми Judas Priest
Англомовні музичні альбоми
Альбоми британських виконавців
Альбоми Columbia Records
Січень 1984